Однонуклеотидный полиморфизм

См. также
СНиП - Строительные нормы и правила.